Ђорђе Петровић се може односити на:
 Ђорђе Петровић – Карађорђе, вођа Првог српског устанка
 Ђорђе Петровић (клавијатуриста), клавијатуриста групе Ван Гог
 Ђорђе Петровић (сликар), академски сликар
 Ђорђе Петровић (продуцент), музички продуцент
 Ђорђе Петровић (биатлонац), босанскохерцеговачки биатлонац
 Ђорђе Петровић, (1999) српски фудбалски голман